Scognamillo – cognome italiano
 Achille Scognamillo, meglio noto come Achille Millo – attore italiano
 Gabriel Scognamillo – scenografo italiano
 Giovanni Scognamillo – giornalista, scrittore e attore turco